Иенделаэнсина () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Серрания. Занимает площадь 19 км². Население — 103 человека (на 2001 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гвадалахары